Berrien County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Berrien County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 77000409
 Berrien County Courthouse (Michigan)